Droga krajowa nr 23 (Czechy)
 Droga krajowa nr 23 (Polska)
 Droga krajowa nr 23 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A23